Котра:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Котра — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Котра — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Другое 
 Котра — река в Гродненской области Белоруссии и Литве.
 Котра— заказник в Гродненском районе Гродненской области.